Sorgerecht oder Elterliche Sorge steht für:
 allgemein die Fürsorge des Erziehungsberechtigten für das Kind, siehe  Sorgerecht (international)
Nationales:
 Elterliche Sorge (Deutschland)
 Obsorge (Österreich)
 Elterliche Sorge (Schweiz)